Руперт:

 Руперт — мужское имя в англоязычной культуре.
 Руперт — река в Квебеке.

Фамилия 
  — южноафриканская династия предпринимателей и общественных деятелей африканерского происхождения:
  (1916—2006) — южноафриканский предприниматель, миллиардер и филантроп;
 Йоханн Руперт (род. 1950) — южноафриканский миллиардер.
 Вильгельм Яковлевич Руперт (1787—1849) — российский военный и государственный деятель, потомок голландских дворян.